Anziano – persona che è in età avanzata
Anziano – in ambito religioso è una persona di riconosciuta saggezza che assume il ruolo di guida all'interno di un gruppo o di una comunità
Anziano – in alcune società titolo per indicare una posizione o un'autorità
Anziano – all'interno del movimento mormone è un ufficio sacerdotale
Anziano – nella serie manga del Detective Conan è un membro dell'Organizzazione nera

Pagine correlate
Senilità (disambigua)

Altri progetti